Gotthardský nebo řidčeji Svatogotthardský tunel (psáno i Gothardský, lze psát i s malým písmenem – got(t)hardský) je označení pro několik tunelů v Gotthardském masivu ve švýcarských Alpách:

 Gotthardský železniční tunel (dokončen 1881)
 Gotthardský silniční tunel (dokončen 1980)
 Gotthardský úpatní tunel (dokončen v roce 2016)

Pojmenování je odvozeno od svatého Gotharda.

Reference